La sixième saison de Ninja Warrior : Le Parcours des héros, émission française de jeu télévisé, est diffusée du  au  sur TF1. Elle est présentée par Denis Brogniart, Iris Mittenaere et Christophe Beaugrand.

Pour la  fois dans l'histoire de l'édition française, un candidat (Clément Gravier) arrive au bout du parcours final et à grimper la Tour des Héros dans le temps imparti. A cette occasion, il bat le précédent record établi par Jean Tezenas du Montcel lors de la  saison.

Présentation de l'émission

Émissions

Qualifications  : vendredi 7 janvier 2022 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réalisé l'un des trois meilleurs temps et se qualifiant directement pour la demi-finale.
  Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur et se qualifiant directement pour la finale et gagne un ticket de .

 Légende
  Vainqueur du duel

 Légende
  Vainqueur du duel
  Candidat ayant réussi le meilleur chrono des demi-finales et obtenant un Joker pour la finale.

Qualifications  : vendredi 14 janvier 2022 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réalisé l'un des trois meilleurs temps et se qualifiant directement pour la demi-finale.
  Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur et se qualifiant directement pour la finale et gagne un ticket de .

 Légende
  Vainqueur du duel

 Légende
  Vainqueur du duel
  Candidat ayant réussi le meilleur chrono des demi-finales et obtenant un Joker pour la finale.

Qualifications  : vendredi 21 janvier 2022 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réalisé l'un des trois meilleurs temps et se qualifiant directement pour la demi-finale.
  Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur et se qualifiant directement pour la finale et gagne un ticket de .

 Légende
  Vainqueur du duel

 Légende
  Vainqueur du duel
  Candidat ayant réussi le meilleur chrono des demi-finales et obtenant un Joker pour la finale.

Qualifications  : vendredi 4 février 2022	 

 Légende
  Candidat ayant terminé le parcours dans son intégralité.
  Candidat ayant réalisé l'un des trois meilleurs temps et se qualifiant directement pour la demi-finale.
  Candidat ayant réussi à franchir le Méga Mur et se qualifiant directement pour la finale et gagne un ticket de .

 Légende
  Vainqueur du duel

 Légende
  Vainqueur du duel
  Candidat ayant réussi le meilleur chrono des demi-finales et obtenant un Joker pour la finale.

Finale : vendredi 11 février 2022	 

Quatre candidats arrivent à la fin du parcours final et peuvent affronter la Tour des Héros (grimper à la corde lisse sur une hauteur de 23 mètres) : l'ancien vainqueur en saison 4, Jean Tezenas du Montcel, Clément Gravier, Michel Lajic et Iliann Cherif.

Ce dernier s'élance en premier et établit un nouveau record en 26 secondes et 87 centièmes en battant l'ancienne performance de Jean Tezenas du Montcel (32 secondes et 45 centièmes). Celui-ci n'arrive pas à battre le nouveau record.

Clément Gravier grimpe en  position et bat le meilleur temps avec une performance de 25 secondes et 16 centièmes. Le dernier candidat n'arrive pas à le battre. Clément Gravier est donc le gagnant de cette  saison et devient le  Ninja Warrior de l'édition française. Lors de l'enregistrement de la finale, le temps que Clément Gravier a réalisé sur l'épreuve de la corde était le record mondial sur toutes les versions de Ninja Warrior dans le monde. Mais ce record est battu en  par un candidat de la  de Ninja Warrior avec un temps de 22 secondes.

Audiences 
Diffusion le vendredi de  à 

Légende
 Plus hauts chiffres d'audiences.
 Plus bas chiffre d'audiences.

Notes et références 

Jeu télévisé diffusé sur TF1
Émission de télévision produite en France
2022 à la télévision en France
Saison de Ninja Warrior